Parc Nacional dels Pirineus, parc nacional francès ubicat a la part occidental dels Pirineus
 Partit Nou Progressista (Puerto Rico), partit polític de Puerto Rico
 Partit Nacional dels Patriotes, partit polític de Burkina Faso
 Partit Nacional del Poble, partit polític de Jamaica
 Partit Nacional del Poble (Curaçao), partit polític de Curaçao
 Partit Nacional del Poble (Ghana), partit polític històric de Ghana
 Parti National du Peuple, partit polític històric de la República Democràtica del Congo
 Partit Nacionalista Peruà, partit polític del Perú
 Policia Nacional de les Filipines (del seu nom en anglès Philippine National Police), cos de policia estatal de les Filipines
 Policia Nacional del Perú, cos de policia estatal del Perú
 Transistor PNP, transistor bipolar consistent en tres dopatges: P, N i P, per aquest ordre
 P versus NP, problema matemàtic que planteja si es pot demostrar la igualtat entre la complexitat P i la NP
 Plug and Play, procediment que permet que un perifèric sigui reconegut immediatament en ésser connectat a un sistema operatiu
 Polineuropatia, trastorn neurològic que es produeix quan diversos nervis perifèrics s'afecten al mateix temps
 Fosfat de piridoxina (del seu nom en anglès Pyridoxine Phosphate), una de les formes de la vitamina B6
 Purina nucleòsid fosforilasa (del seu nom en anglès Purine Nucleoside Phosphorylase), enzim implicat en el metabolisme de les purines
 p-Nitrofenol (del seu nom en anglès p-Nitrophenol), fenol que conté un grup funcional nitro